Патан (, ) — город и муниципалитет в индийском штате Гуджарат. Административный центр округа Патан. Основан в 745 году правителем по имени Ванрадж Чавда. В средние века был столицей Гуджарата. Население города по данным на 2001 год составляло 112 038 человек. Основные языки — гуджарати и хинди. Уровень грамотности в 2001 году составлял 72 %. В городе много индуистских и джайнских храмов.

Примечания

Литература 
 Prof. K.A. Nizami, ‘Foundation of the Delhi Sultanat’ in A Comprehensive History of India-Vol-V part one.
 Chandler, Tertius. 1987. Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census. St. David's University Press.

Города Гуджарата